Jutiapa kan syfta på:

Guatemala
 Departamento de Jutiapa – departement
 Municipio de Jutiapa (kommun) – kommun
 Jutiapa, Jutiapa – ort

Honduras
 Jutiapa (kommun) – kommun
 Jutiapa (ort i Honduras, Atlántida, lat 15,77, long -86,52) – ort
 Jutiapa (ort i Honduras, Departamento de El Paraíso) – ort